En Pologne, Leonardów peut faire référence à : 

 Leonardów, un village de la voïvodie de Łódź,
 Leonardów, un village de la voïvodie de Lublin.